Blush (de l'anglais rougir) pour :
 le fard (maquillage).

 pour le spectacle Blush (2002) de danse contemporaine de Wim Vandekeybus.
 pour Blush (1995), le film chinois de Li Shaohong.
 pour Blush (2005), le film franco-belge de Wim Vandekeybus adapté du spectacle de danse homonyme.
 pour Blush (2015), le film israélien de Michal Vinik.
 Blush Music et Blush Music (original score) (2003), la musique par Woven Hand du spectacle de danse homonyme.
 Blush (vin), vin rosé produit aux États-Unis, de couleur claire et généralement sucré.
 Blush, girl group actif depuis 2010.
B.L.U.S.H. Collectif féminin de création artistique interdisciplinaire (Québec)

Homonymie de titre